Spirin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wjacheslav Spirin
 Wjacheslav A. Spirin